Coffeeshop steht für:
 ein Café
 Coffeeshop (Niederlande)
 Coffeeshop Company, österreichische Café-Kette